Crete steht für:

 die englischsprachige Bezeichnung der griechischen Insel Kreta
 Crete Senesi, eine Erosionslandschaft in der südlichen Toskana

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crete (Illinois)
 Crete (Indiana)
 Crete (Nebraska)
 Crete (North Dakota)
 Crete (Pennsylvania)
 Crete Township (Illinois)
 Crete Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Črete, europäisches Vogelschutzgebiet in Slowenien 
 Krete